Comutador de lustre é um aparelho de comando e manobra que permite acender e apagar separadamente duas lâmpadas a partir do mesmo ponto ou local. É um interruptor com dois botões basculantes, com um borne de ligação principal e dois bornes de saída, sendo comumente usado no comando de iluminação residencial.

Ver também 
Interruptor
Comutador de escada

Aparelhos de comando e corte